Ел Мајорасго има више значења:

 Ел Мајорасго (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ел Мајорасго (Алфахајукан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Мајорасго (Каракуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Мајорасго (Ла Уакана), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Мајорасго (Такамбаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Мајорасго (Лос Рамонес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику